Ильзе/Ильза Швидецки (; , Лисса, Провинция Позен (ныне Лешно, Польша) — , Майнц, Германия) — немецкий антрополог польского происхождения, Доктор (учёная степень), Профессор(с 1961).

Биография 
Ильза была дочерью бургомистра Лиссы (Лешно) Георга (Ежи) Швидецки (1875-1952). Изучала историю, биологию и антропологию в университетах Лейпцига, Данцига (ныне Гданьск) и Бреслау (ныне Вроцлав). С 1930-х годов работала ассистентом Эгона фон Эйксштедта, одного из ведущих расовых теоретиков нацистской Германии.

В 1934 получила научную степень доктора философии (академическая степень, не имеющая прямого отношения к философии). В 1940 вышла замуж за бизнесмена Бернхарда Розинга, погибшего в результате бомбардировки Нюрнберга в 1944 году.

Работала в Антропологическом институте при университете в Майнце с 1946 г. вплоть до выхода на пенсию в 1975 году. Профессор антропологии с 1961 года. С 1949 редактировала журнал «Homo», посвященный вопросам антропологии. В 1961 была назначена директором Института антропологии в Майнце. В 1975 году получила статус почетного директора.

Научная деятельность 
В центре научным интересов Швидецки была популяционная биология жизни исторических народов. Принимала активное участие в нескольких крупномасштабных региональных экспедициях по сбору антропологических данных: в 1930 году — в Силезии, в 1937 г. - в Британской Индии, в 1950-х — 1970-х годах — в Вестфалии, Рейнланд-Пфальце, на Канарских островах и на Сардинии.

В 1966 организовала новаторский международный симпозиум по антропологии неолита. .

Изучала вопросы антропологии, в частности, «славянский вопрос». В 1938 году в Штутгарте вышла книга доктора философии, ассистента Антропологического института при Университете Бреслау Ильзы Швидецки «Расология древних славян» (Rassenkunde der Altslawen), в которой она делает заключение о том, что когда-то являвшиеся представителями «восточно нордической» расы славяне к настоящему времени эту расовую составляющую в большинстве своём утеряли, заисключением поляков. .

Членство в научных обществах 
 Permanent Council der International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (вице-президент с 1974 г.)
 Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz
 Société d’Anthropologie de Paris
 Anthropologische Gesellschaft, Vienna
 Société Royale Belge d’Anthropologie
 Sociedade de Geografia de Lisboa
 Sociedad Española de Antropologia Biologica
 Akademie für Bevölkerungswissenschaft Hamburg
 Herder-Forschungsrat, Marburg
 Deutsche Gesellschaft für Anthropologie und Humangenetik (1968–1970)
 University of Crete (почётный доктор с 1990 г.)

Дети 
 Дочь Ина Шпигель-Розинг (Ina Spiegel-Rösing), этнолог.
 Сын Фридрих Розинг (Friedrich W. Rösing), антрополог.

Избранные труды 
Автор многих монографий, книг и научных статей.

Монографии 
 Rassenkunde der Altslawen. Stuttgart 1938
 Rassenkunde des nordöstlichen Oberschlesien. (Kreise Kreuzburg, Rosenberg, Guttentag). Aus dem Anthropologischen Institut der Universität Breslau. Reihe: Rasse, Volk, Erbgut in Schlesien Heft 2. Priebatsch’s Buchhandlung, Breslau 1939
 Grundzüge der Völkerbiologie. Stuttgart 1950 (spanische Übersetzung 1953: Ethnobiologica)
 Das Problem des Völkertodes. Eine Studie zur historischen Bevölkerungsbiologie. Enke, Stuttgart 1954
 Das Menschenbild der Biologie Ergebnisse und Probleme der naturwissenschaftlichen Anthropologie. G. Fischer, Stuttgart 1959 (2. Auflage 1970)
 Die vorspanische Bevölkerung der Kanarischen Inseln. Beiheft zu Homo. Göttingen 1963 (span. Übersetzung 1963)
 zusammen mit Hubert Walter: Untersuchungen zur anthropologischen Gliederung Westfalens. Münster 1967
 Hauptprobleme der Anthropologie. Bevölkerungsbiologie und Evolution des Menschen. Rombach, Freiburg i.Br. 1971
 Grundlagen der Rassensystematik. BI, Mannheim 1974
 Rassen und Rassenbildung beim Menschen. Fischer, Stuttgart 1979
 zusammen mit I. Spiegel-Rösing: Maus und Schlange. Untersuchungen zur Lage der deutschen Anthropologie. Oldenbourg, München 1992.

Ссылки 
 Работы профессора Ильзе Швидецки в Каталоге Немецкой Национальной Библиотеки

Примечания 

Антропологи Германии
Доктора философии по антропологии
Редакторы Германии
Преподаватели вузов Германии
Родившиеся в Лешно
Умершие в Майнце
Расизм